Siegelhof bezeichnet:

 Siegelhof (Gemeindebau), eine Wohnhausanlage im 16. Wiener Gemeindebezirk
 Siegelhof (Hammerwerk), ein ehemaliges Hammerwerk im Ortsteil Pöhla der Gemeinde Schwarzenberg im Erzgebirgskreis
Siehe auch:
Siegelshof